Abbazia di San Cassiano – a Figline e Incisa Valdarno
 Abbazia di San Cassiano – a Narni
 Abbazia di San Cassiano in Valbagnola – a Fabriano